Макси́м Алекса́ндрович Венге́ров (род. 20 августа 1974, Челябинск) — израильский скрипач, дирижёр, лауреат премии «Грэмми» ().

Биография 
Родился в 1974 году в Челябинске в еврейской семье и тогда же был перевезён в Новосибирск. Из музыкальной семьи: мать, Лариса Борисовна Венгерова, руководила хором в детском доме, была директором музыкальной школы, автор книги «Педагогический этюд» (2004); отец, Александр Венгеров, работал гобоистом в Новосибирском филармоническом оркестре. Со стороны отца семья вела своё происхождение из Слоки и Шавли.

В возрасте 5 лет Максим начал учиться играть на скрипке у Галины Степановны Турчаниновой. Когда в 1981 году Галина Степановна переехала в Москву, Максим уехал вместе с ней и стал учиться в ЦМШ. В конце 1983 года он вернулся в Новосибирск и продолжил свое обучение в классе Захара Брона. В начале 1984 года Максим выиграл 1-й приз на Международном конкурсе юных скрипачей имени Генриха Венявского и Кароля Липинского.

В 1989 году вместе с семьёй своего учителя, профессора Новосибирской консерватории Захара Брона и другими его учениками — Вадимом Репиным, Николаем Мадоевым и Натальей Прищепенко — переехал в Любек (Германия). В следующем году получил гражданство Израиля. Также является гражданином Германии.

В 1990 году выиграл Конкурс скрипачей имени Флеша в Лондоне, в 1995 году удостоен итальянской премии Академии Киджи как выдающийся молодой музыкант.

Максим Венгеров был назначен эмиссаром ЮНИСЕФ. В этой роли он играл для детей Уганды, Гарлема, Таиланда и Косово. Имеет звание почётного посла культуры Израиля.

6 раз был номинирован на премию «Грэмми», а также стал лауреатом премии «Грэмми» в номинации «Лучший инструментальный солист с оркестром» ().

В 2005 году преподавал в лондонской Королевской академии музыки. В 2008 году из-за болезни пальцев руки объявил о своём решении приостановить исполнительскую карьеру, сосредоточившись на педагогической деятельности и дирижировании. Начиная с 2011 года вернулся на большую сцену в качестве исполнителя. В 2020 году получил звание почетного профессора Петербургской консерватории.

На сегодняшний момент, Максим Венгеров выпустил около 20 альбомов, как сольных, так и оркестровых записей.

Скрипка 
Венгеров в настоящее время играет на скрипке Страдивари «ex-Kreutzer» («бывшая Крейцера») конца 1727 года, сделанной сразу после «Золотого века» скрипок Страдивари, которая ранее принадлежала французу Родольфу Крейцеру (1766—1831), в честь которого была названа 9-я скрипичная соната Бетховена. Скрипка была приобретена при поддержке графини Йоко Нагаэ Ческина на аукционе Кристис 1 апреля 1998 года, в покупке посодействовал торговец скрипками Хаим Лазаров, была выкуплена за 947 500 фунтов стерлингов.

Семья 
Жена — искусствовед Ольга Александровна Грингольц (сестра скрипача Ильи Грингольца); две дочери, в данный момент проживает в Монако.

Награды 
 Кавалер ордена Культурных заслуг (2019, Монако).
 Орден «За заслуги перед культурой» (2009 год, Румыния).
 Орден «За заслуги» (земля Саар, Германия).
 Премия «Грэмми» (2003 год).

Источники

Литература 
 Венгерова Л. Б. Педагогический этюд: Как воспитать гения. М.: Изд-во Книга-Сефер, 2004. − 232 с. ISBN 965-7288-00-2

Ссылки 
 Фестиваль Венгерова в тель-авивском
 Сайт Максима Венгерова
 Фан-клуб Максима Венгерова
 Интервью с Максимом Венгеровым
 Руководство по воспитанию гения: пороть и плакать. /Русский курьер — 20 января 2005
 Интервью Сергею Корзуну. /Эхо Москвы — 10 февраля 2013

Академические музыканты России
Академические музыканты Израиля
Русские эмигранты третьей волны в Германии
Русские эмигранты третьей волны в Израиле
Послы доброй воли ЮНИСЕФ
Выпускники Королевской академии музыки
Преподаватели Королевской академии музыки
Лауреаты премии Echo Klassik инструменталисту года
Кавалеры ордена «За заслуги перед культурой» (Румыния)